Paolo Ricca (1936) – teologo italiano
 Paolo Ricca Salerno (1889-1951) – economista italiano
 Paolo Ricca – attore italiano